L'édition féminine 2009 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 15 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Tamarine Tanasugarn remporte le simple dames. En finale, elle bat Yanina Wickmayer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Flavia Pennetta.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2009)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2009
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2009
Tennis en juin 2009